Sainjon peut désigner :
 André Sainjon (né en 1943), syndicaliste et homme politique français ;
 , récif polynésien.

Homonymie de patronyme